Keydel ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Keydel (1921–2003), deutsche Fechterin
 Kurt R. Keydel (1904–1990), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Verleger